Matías Jones.(Montevidéu, 1 de julho de 1991) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Emmen, por empréstimo do Groningen.

Pela Seleção Uruguaia de Futebol, disputou o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 de 2011, realizado no Peru.

Futebolistas do Uruguai
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Futebolistas do Danubio Fútbol Club